A túlélő, a Pokolgép zenekar tizenhatodik nagylemeze
 A túlélő, 2013-as amerikai film
 A túlélő, 2015-ös amerikai film